DV eller dV kan syfta på:

 DV – ett digitalt videoformat som lanserades 1994, se Digital Video
 DV (tidning) – en isländsk tidning
 dV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se decivolt
 DV – talet 505 med romerska siffror
D.V. -- Deo volente (lat.) - "om Gud så vill"